Overdrive bezeichnet:

 in der Signalverarbeitung, Verstärker- und Tontechnik das Übersteuern eines Signals, siehe Übersteuern (Signalverarbeitung)
 in der Medizintechnik die Overdrive-Stimulation, eine Hochfrequenzstimulation beim Herzschrittmacher zur Behandlung einer zu hohen Herzfrequenz
 eine Technik bei Flüssigkristallbildschirmen, siehe Flüssigkristallbildschirm#Ansätze zur Optimierung
 Overdrive (Getriebe), eine Getriebeart
 Overdrive (LKW-Magazin), eine Zeitschrift zum Thema Lastkraftwagenaus den USA
 Intel Overdrive, ein Computerprozessor
 AMD Overdrive, eine Software von AMD zum Übertakten von Systemen auf AMD-700-Chipsatz-Basis
 MTV Overdrive, ein Breitband-Videokanal des Senders MTV
 Overdrive Records, ein deutsches Techno-Plattenlabel
 Overdrive (englische Band), eine englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Overdrive (schwedische Band), eine schwedische Heavy-Metal-Band
 OverDrive, Unternehmen aus Ohio für den Vertrieb von virtuellen Medien

Filme:
 Overdrive, Originaltitel von Overdrive – Die Sexuellen und die Kriminellen, Actionfilm von Philippe Graff (1971)
 Overdrive, Originaltitel von M.O.D. – Maximum Overdrive, Actionfilm von Lev L. Spiro (1998)
 Overdrive (2017), Actionfilm von Antonio Negret

Siehe auch:
 Bachman-Turner Overdrive